

Sigle 
 Department of Homeland Security – dipartimento degli Stati Uniti d'America

Codici 
 dhs – codice ISO 639-3 della lingua dhaiso